Miejscowości:
 Castelvecchio Calvisio – miejscowość we Włoszech, w Abruzji
 Castelvecchio di Rocca Barbena – miejscowość we Włoszech, w Ligurii
 Castelvecchio Subequo – miejscowość we Włoszech, w Abruzji
Inne:
 Castelvecchio – zamek w Weronie, obecnie mieszczący muzeum